Tekija se poate referi la:

 Tekija, localitate în Comuna Paracin, Serbia
 Tekija, localitate în Comuna Kladovo, Serbia, localizat vis-a-vis de Orșova
 Tekija, localitate în Comuna Krușevaț, Serbia